Emilio Bufardeci – presbitero, patriota e politico italiano
 Giambattista Bufardeci – politico e avvocato italiano
 Giuseppe Bufardeci – politico italiano